Михаи́л Аки́мов Павлович:
 Акимов, Михаил Павлович (зоолог) (1886—1955) — украинский, советский зоолог, эколог, популяризатор науки.
 Акимов, Михаил Павлович (младший сержант) (1925—1983) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.Примечания